Ю́рий Артёмович Кособу́кин (14 мая 1950, Иман — 15 января 2013, Киев) — художник-карикатурист. Публиковаться начал в 1976 году в газете «Комсомольская правда». Участник конкурсов и коллективных выставок. Персональные выставки были в Германии, Италии, Польше, России, Турции, Франции, на Кубе. Создал узнаваемый стиль — «небритых человечков».

Семья 
Жена — Нина Васильевна Кособукина, дочь — Татьяна Кособукина, архитектор, сын — Максим Кособукин.

Биография 
В 1953 году переехал в Сталинград. В 1967 году окончил школу.

Поступил в Харьковский авиационный институт, который успешно окончил в 1973 году.

Переехал в Киев. Работал в КБ имени Антонова.

Работал с газетами  и другими.

Критика 

По словам Владимира Казаневского, Юрий был
серьёзный, почти не шутил. К своим рисункам подходил тщательно и профессионально. Лет пять назад один из арабских сайтов проводил опрос, кто самый лучший карикатурист мира. Им стал Юрий Кособукин. На международных конкурсах он получил почти 500 наград. Благодаря этому мог попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Но из-за своей скромности не воспользовался этим

Публикации 
 Кособукин Юрий. АЛЬБОМ КАРИКАТУР.
 Виктор Богорад, Сергей Самоненко. Галерея мастеров карикатуры. Выпуск 1. Юрий Кособукин. ; 2008 г. 1000 экз.

Примечания

Ссылки 
 
 
 14
 
 мая 1950 года в городе Иман Приморского края (ныне — Дальнереченск) родился Юрий Кособукин

Умершие от инсульта
Похороненные на Берковецком кладбище
Художники-карикатуристы СССР
Художники-карикатуристы Украины